Eipel kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Úpice, ort,

Ungern 

 Ipoly, vattendrag, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar